Hall of Fame Tennis Championships 2012 — 37-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Ньюпорте (США) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 15 июля. Соревнование завершало серию травяных турниров.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Джон Изнер
 в парном разряде —  Мэттью Эбден и  Райан Харрисон

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 10 в мире на тот момент); прошлогодний чемпион успешно защитил свой титул, уступив за пять матчей турнира лишь сет. В финале американец справился с обладателем специального приглашения: австралийцем Ллейтоном Хьюиттом, впервые выиграв один и тот же приз в основном туре ассоциации более одного раза.

В парном соревновании прошлогодние чемпионы были менее успешны: Райан Харрисон вообще не участвовал в чемпионате, а Мэттью Эбден хоть и принимал участие в турнире (вместе с Джеймсом Серретани), но уступил уже на старте; титул же разыграли вторая и третья пара посева: Колин Флеминг и Росс Хатчинс, а также Сантьяго Гонсалес и Скотт Липски. Обе команды провели равный по сложности путь к финалу, но в решающем матче британцы не смогли взять у своих американских соперников ни сета. Для Сантьяго и Скотта этот титул стал вторым в совместной карьере в основном туре ассоциации, но первым, выигранным на травяном покрытии. Сильнейшими несеянными участниками турнира стали дуэты Равен Класен / Изак ван дер Мерве и Трет Конрад Хьюи / Доминик Инглот, добравшиеся до полуфинальной стадии.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Джон Изнер обыграл  Ллейтона Хьюитта со счётом 7-6(1), 6-4.
 Изнер выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хьюитт уступает 1-й финал в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски обыграли  Колина Флеминга /  Росса Хатчинса со счётом 7-6(3), 6-3.
 Гонсалес выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Липски выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hall of Fame Tennis Championships

 Мировой тур ATP 2012 года
 Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

США
Теннис
Июль 2012 года
2012